Siàglitsi (possiólok), localitat del districte de Vólossovo, a la província de Leningrad, Rússia
 Siàglitsi (poble), localitat del districte de Vólossovo, a la província de Leningrad, Rússia